Алпеев (Алпеева) — фамилия:

 Алпеев, Семён Павлович (1909—1979) — советский офицер, Герой Советского Союза.

 Алпеева, Тамара Михайловна (род. 1949) — белорусская ученая-культуролог.

См. также 
 Алпе
 Алпеево
 Алпеевка